Anhangueridae è un gruppo di pterosauri facente parte del sottordine Pterodactyloidea, rappresentando uno tra gli ultimi gruppi di pterosauri a possedere i denti. Un recente studio che discute sulla collocazione del gruppo considera gli Anhangueridae caratterizzati da una cresta premascellare e da un'espansione laterale nel rostro distale. Gli Anhangueridae furono classificati come sister taxon del grande genere Tropeognathus.

Classificazione 
Di seguito è riportato un cladogramma che mostra il posizionamento filogenetico di questo gruppo all'interno di Pteranodontia, secondo gli studi di Andres e Myers (2013):

Il seguente cladogramma è una topologia recuperata dagli studi di Pêgas et al. (2019). Nelle loro analisi, Pêgas et al. hanno riclassificato tutti i generi ornithocheiridi in questa famiglia e hanno mantenuto Tropeognathus in una posizione basale.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Pterosauri